Torricella kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torricella Sicura, kommun, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Torricella in Sabina, kommun, Lazio, Provincia di Rieti, 
 Torricella, Taranto, kommun, Apulien, Provincia di Taranto, 
 Torricella (kulle), Lazio, Provincia di Rieti, 
 Torricella (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 
 Torricella (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Parma, 
 Torricella (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Torricella (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Mantova, 

Robotskapade Italienförgreningar